Die Dresdner Eislöwen Sledge sind eine Para-Eishockeymannschaft aus Dresden, die 1998 gegründet wurde und im ESC Dresden als Abteilung organisiert ist. Seit der Spielzeit 2000/01 spielt das Team in der Deutschen Para-Eishockey Liga. Von 2014 bis 2016 bildete das Team eine Spielgemeinschaft mit der Parahockeyabteilung des ECC Preussen Berlin. Im Zuge einer Restrukturierung benannte sich die Abteilung 2018 in Dresdner Eislöwen Sledge um. 2017 wurde eine Spielgemeinschaft mit den ESV Dachau Woodpeckers gebildet, die in der Saison 2019/20 zum ersten Mal in der Abteilungsgeschichte die Meisterschaft gewann.

Geschichte 
Vor etwa 30 Jahren entwickelte sich in Schweden das Para-Eishockey, das seit 1994 paralympische Disziplin ist. Erst 1996 entstand in Hannover die erste deutsche Mannschaft, seit 1998 gibt es auch in Dresden ein Team. Zur Mannschaft der Dresdner Eislöwen Sledge gehören auch einige aktive, nichtbehinderte Spieler. Drei der Spieler, Christian Pilz, Bernhard Hering und Robert Pabst, sind zugleich auch Spieler der Para-Eishockey-Nationalmannschaft.

Zwischen 2014 und 2016 trat die Mannschaft der Cardinals als Spielgemeinschaft SG Preussen Sachsen mit dem ECC Preussen Berlin an, um den Para-Eishockey-Sport in der Bundeshauptstadt weiter zu etablieren.

Von 2017 bis 2020 trat die Mannschaft als Spielgemeinschaft  SG Dresden/Dachau mit dem ESV Dachau an, um den Para-Eishockey Sport in der Region München zu fördern. 2020 gewann diese kombinierte Mannschaft inklusive tschechischer Gastspieler die Meisterschaft.

Saisonstatistik 
Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, SnP = Siege nach Penaltyschießen, U = Unentschieden, NnP = Niederlagen nach Penaltyschießen, N = Niederlagen, ET = Erzielte Tore, GT = Gegentore, TD = Tordifferenz, Pkt = Punkte

Weblinks 
 Offizielle Webseite

Einzelnachweise 

Eislowen Sledge
Sledge
Dresden, Eislöwen Sledge
Behindertensportverein (Deutschland)